

Musica 
 Public Enemy No. 1 – singolo dei Public Enemy del 1987
 Public Enemy No. 1 – singolo dei Megadeth del 2011
 Public Enemy #1 – mixtape di Cam'ron del 2007

Altro 
 Public Enemy No. 1 – banda criminale della California